Șa (Ш, ш) este o literă a alfabetului chirilic și reprezintă litera [ ș ].

Exemple 
Балшой=Balșoi(mare)
Мaрушкa=Marușka(n.pr.)
Ҳoрoшo=Horoșo!(interj.)

Vezi și 
 Ș ș
 Щ

Alfabetul chirilic